Выступление России на конкурсе песни Евровидение 1995, проходившем в столице Ирландии Дублине, стало вторым на этом конкурсе. Страну представлял Филипп Киркоров с песней «Колыбельная для вулкана». Песня не добилась высокого успеха, заняв 17 место с 17-ю очками.

В связи с материальными проблемами, «Останкино» транслировало конкурс позже в записи, а не в прямом эфире.

Национальный отбор

Евровидение - Песня '95 
Национальный отбор прошёл 19 марта 1995 в отеле "Космос". После подсчёта баллов жюри, на первом месте оказались две песни: "В синем сне" в исполнении Оксаны Павловской и "Эпитафия" в исполнении Виктории Виты. В итоге, жюри решило что на отборе не было достойных участников для представления страны на конкурсе. Только на следующий день была выбрана группа «Вокал-бэнд», но позже было решение было изменено в пользу Филиппа Киркорова. А «Вокал-бэнд» выступил в качестве бэк-вокала к Филиппу.

Голосования

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
  Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-1995»
Филипп Киркоров